John Wesley
John Wesley Hardin
John Wesley Harding
John Wesley Judd
John Wesley Powell
John Wesley Shipp

Desambiguações de antropônimos